Rary est un nom propre qui peut désigner:
 Une ancienne commune de l'Aisne, qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Pierremont
 Dans le monde imaginaire de Faucongris, Rary est magicien célèbre.

Homonymie